LKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lake Union Spb, Seattle (Washington), Stati Uniti